UEFA Superkup je obračun između dva pobjednika eurokupova. Od 1972. do 1999. to je bilo između pobjednika Lige (kupa) prvaka i Kupa pobjednika kupova, od 2000. između pobjednika Lige prvaka i Kupa UEFA, dok se od 2009. igra između pobjednika Lige prvaka i Europske lige.

Pobjednici i finalisti

Uspješnost po klubovima 
Neslužbena utakmica odigrana 1972. između Ajaxa i Rangersa ne uključuje se.

Uspješnost po zemljama

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka
 UEFA Kup
 Kup pobjednika kupova
 Interkontinentalni Kup